Бе́верен () — город и коммуна в Бельгии, а также производные от неё значения и фамилия. Может означать:
 Беверен — город и коммуна в Бельгии, в провинции Восточная Фландрия.

Спорт 
 «Беверен» — бельгийский футбольный клуб из Беверена.
 «Васланд-Беверен» — бельгийский футбольный клуб, носивший названия «Ньюкеркен/Вас», «Хасдонк» и «Васланд», в 2010 году объединился с футбольным клубом «Беверен».

Фамилия 
 Беверен, Шарль ван (1809—1850) — нидерландский художник.
 Беверен, Ян ван (1948—2011) — нидерландский футболист.